Horvátország
Frata falu Tar-Vabriga községben, Isztria megyében
Románia
Frata, Magyarfráta község román neve Kolozs megyében